Köhlberg ist der Name von:

 Köhlberg (Emerkingen), ein Ortsteil der Gemeinde Emerkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Köhlberg (Wangen im Allgäu), ein Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Köhlberg (Thurmansbang), ein Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Kölberg